Neeman peut faire référence à : 
 Itay Neeman (né en 1972), mathématicien israélien.
 Sylvie Neeman (Romascano) (née en 1963), chroniqueuse et autrice suisse de livres pour la jeunesse.
 Yaakov Neeman (1939-2017), avocat et homme politique israélien.

Voir aussi  
 Georg Neemann (1917-1993), syndicaliste et homme politique allemand.